Lipna – szczyt w Górach Kaczawskich

3 miejscowości w Polsce: 
 Lipna – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz 
 Lipna – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice 
 Lipna – nieistniejąca wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa 

Zobacz też: Lipna Wola